Taxco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Taxco de Alarcón, Guerrero, 
 Taxco, Puebla, ort, 
 Taxco, Tabasco, ort, Nacajuca,